Kings Bay AS — державне підприємство, що належить норвезькому міністерству торгівлі та промисловості, яке управляє всім поселенням Нью-Олесунн на Шпіцбергені. Поселення, найбільше північне цивільне поселення у світі, обслуговує науково-дослідний персонал. Компанія забезпечує необхідну інфраструктуру, таку як транспорт (включаючи аеропорт Нью-Олесунн, аеропорт Хамнераббен), нерухомість, електропостачання та водопостачання, громадське харчування та інші об'єкти. Компанія також відповідає за управління Bjørnøen AS, урядовим підприємством, яке володіє всім островом Ведмежим островом (Bjørnøya). Влітку компанія також займається круїзними суднами, які прибувають до Нью-Олесуннда.

Опис 
Компанія була заснована в 1916 році як Kings Bay Kull Company з метою експлуатації вугільної шахти. Пізніше вона була націоналізована, і в 1962 році шахта закрилася в контексті політичної кризи в Норвегії, відомої як справа Кінгс Бей (Kings Bay-saken). Згодом у місті Нью-Олесунн було створено науково-дослідну установу, якою керувала компанія.  З 1964 по 1974 рік за угодою з Європейською організацією космічних досліджень (ESRO) на острові розміщувалася норвезька станція супутникової телеметрії. Kings Bay відновив основну відповідальність за експлуатацію об'єктів в 1974 році. У 1990-х роках науково-дослідна діяльність розширилася в Нью-Олесунді. У 1998 році Kings Bay Kull Compani AS змінив свою назву на Kings Bay AS, вилучивши остаточне посилання на вугілля.

Примітки

Посилання 

Підприємства Норвегії
Шпіцберген